Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del torneo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Hingis ha fatto coppia con Coco Vandeweghe, mentre Mirza con Barbora Strýcová. Entrambe le coppie sono state sconfitte al secondo turno, rispettivamente da Julia Görges e Karolína Plíšková e da Gabriela Dabrowski e María José Martínez Sánchez.

In finale Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová hanno sconfitto Caroline Garcia e Kristina Mladenovic con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (secondo turno)

 Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse)
 Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
 Martina Hingis /  Coco Vandeweghe (secondo turno)
 Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (secondo turno)

Wildcard 

  Timea Bacsinszky /  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Christina McHale /  Peng Shuai (quarti di finale)

 Laura Siegemund /  Elina Svitolina (primo turno)
 You Xiaodi /  Zhu Lin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2016
China Open 2016